Сен-Ремі́-де-Мор'є́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 490 км на південний схід від Парижа, 120 км на схід від Ліона, 34 км на південний схід від Шамбері.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 522 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1236,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Ремі-де-Мор'єнн на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Ремі-де-Мор'єнн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Ремі-де-Мор'єнн на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Ремі-де-Мор'єнн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Ремі-де-Мор'єнн на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Савоя

Примітки 

Муніципалітети департаменту Савоя